Йи́гвіський райо́н (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 14 жовтня 1960 року.

Географічні дані 
Площа району станом на 1955 рік — 2082,5 км2, чисельність населення на 15 січня 1959 року становила 42 269 осіб.

Адміністративний центр — місто Йигві.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворено Йигвіський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли місто Йигві (адміністративний центр), робітничі селища Агтме й Сомпа та 21 сільська рада: Вайкласька, Вокаська, Ередаська, Ійзакуська, Іллукаська, Йигвіська, Йиуґаська, Катазеська, Кійкласька, Когтласька, Куремяеська, Мяетаґузеська, Паґаріська, Перміскюласька, Пуруська, Ремнікуська, Сакаська, Сомпаська, Тойласька, Яамаська, Ярвеська.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Йигвіський район включений до складу Талліннської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

17 жовтня 1953 року робітниче селище Агтме отримало статус міста районного підпорядкування.

20 березня 1954 року до складу Йигвіського району із підпорядкування Нарвської міської ради передано робітниче селище Війвіконна та сільські ради: Аувереську, Пеетріську, Пер'ятсіську, Солдіноську та Тюрсамяеську.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Йигвіському районі залишилося 12 сільрад: Алайиеська, Алутаґузеська, Вайвараська, Ійзакуська, Іллукаська, Йигвіська, Когтласька, Мяетаґузеська, Паґаріська, Таммікуська, Тойласька та Яамаська.

3 вересня 1960 року в Йигвіському районі ліквідовано 2 сільради: Паґаріську, територія якої приєднана до Мяетаґузеської сільради, і Таммікуську, що приєднана до Йигвіської сільради.

14 жовтня 1960 року для утворення єдиного адміністративного центру на території сланцевого басейну Естонської РСР міста Кохтла-Ярве, Йигві, Агтме та робітниче селище Сомпа об'єднані в місто Кохтла-Ярве республіканського підпорядкування. Одночасно скасовано Йигвіський район. Селищна рада Війвіконна та сільські ради, що входили до складу Йигвіського району, перепідпорядковані Кохтла-Ярвеській міській раді.

Адміністративні одиниці

Друкований орган 
Упродовж 1950—1960 років друкованим органом Йигвіського районного комітету комуністичної партії Естонії та Йигвіської районної ради депутатів трудящих була газета «Sotsialismi Tee» («Соціалісмі Тее», «Шлях соціалізму»), що також друкувалася російською мовою. Останній номер газети вийшов 20 жовтня 1960 року вже після ліквідації Йигвіського району.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja / Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики

Йигвіський район
Райони Естонської РСР
Засновані в Європі 1950